Die Liste der ehemaligen Gemeinden in Brabant enthält eine Liste mit den aufgelösten Gemeinden im belgischen Gebiet Brabant.

Gliederung 

In Brabant gab es früher nur eine Provinz.

Seit 1995 gliedert sich das Gebiet wie folgt:

 Region Brüssel-Hauptstadt (französisch: Région de Bruxelles-Capitale, niederländisch: Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 Provinz Flämisch-Brabant (niederländisch: Vlaams-Brabant, französisch: Brabant flamand) in der Region Flandern
 Provinz Wallonisch-Brabant (französisch: Brabant wallon, niederländisch: Waals-Brabant) in der Region Wallonie

Die Region Brüssel-Hauptstadt besteht aus dem Bezirk Brüssel-Hauptstadt.

Die Provinz Flämisch-Brabant wird in zwei Bezirke gegliedert:
 Bezirk Halle-Vilvoorde
 Bezirk Löwen

Die Provinz Wallonisch-Brabant besteht aus dem Bezirk Nivelles.

Ehemalige Gliederung 

Die ehemalige Provinz Brüssel wurde in vier Bezirke gegliedert:

 Bezirk Brüssel
 Bezirk Halle-Vilvoorde
 Bezirk Löwen
 Bezirk Nivelles

Bei seiner Auflösung im Jahr 1963 wurde der Bezirk Brüssel in die Bezirke Brüssel-Hauptstadt und Brüssel-Randgemeinden aufgeteilt. Bereits im Jahr 1971 wurde der Bezirk Brüssel-Randgemeinden aufgelöst. Sein Gebiet kam zum Bezirk Halle-Vilvoorde.

NIS-Codes 

Die Zugehörigkeit der ehemaligen Gemeinden zu den jeweiligen Bezirken kann man an den NIS-Codes (französisch Codes INS), die man als Gemeindekennzahlen bezeichnen kann, erkennen. Es kommt hierbei auf die ersten zwei Stellen des Codes an:
 21: Bezirk Brüssel-Hauptstadt in der Region Brüssel-Hauptstadt
 23: Bezirk Halle-Vilvoorde in der Provinz Flämisch-Brabant
 24: Bezirk Löwen in der Provinz Flämisch-Brabant
 25: Bezirk Nivelles in der Provinz Wallonisch-Brabant

Der kurzzeitig existierende Bezirk Brüssel-Randgemeinden erhielt die Kennung 22. Beim Übergang in den Bezirk Halle-Vilvoorde erhielten die sechs Gemeinden neue NIS-Codes. Keine von ihnen wurde bisher aufgelöst.

Ehemalige Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gebietsänderungen in Brabant

Weblinks 
 Belgische Gemeinden ab 1831 (niederländisch)
 NIS-Codes

Brabant